Запоро́жец за Дуна́ем () — название нескольких произведений:
 «Запорожец за Дунаем» — опера Семёна Гулак-Артемовского, считается первой украинской оперой (1863). Её экранизации:
 «Запорожец за Дунаем» — фильм Ивана Кавалеридзе (СССР, 1937).
 «Запорожец за Дунаем» — фильм В. Лапокныша (СССР, 1953). 
 «Запорожец за Дунаем» — фильм Н. Засеева-Руденко (Украина, 2007).